Сысо́евка:

 Сысоевка — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана
 Сысоевка — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Сысоевка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Яковлевском районе Приморского края.
 Сысоевка — станция Дальневосточной железной дороги, линия Сибирцево — Новочугуевка (Приморский край)
 Сысоевка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Новосысоевка
 Старосысоевка